Каенсар — название нескольких населённых пунктов:
 Каенсар — деревня в Арском районе Татарстана.
 Каенсар — село в Атнинском районе Татарстана.
 Каенсар — деревня в Балтасинском районе Татарстана.
 Каенсар — село в Кукморском районе Татарстана.